Демократи́ческая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Демократическая улица — улица в городе Балашиха (Московская область).
 Демократическая улица — улица в Красном Селе, пригороде Санкт-Петербурга.
 Демократическая улица — улица в Липецке.
 Демократическая улица — улица в Новосибирске.
 Демократическая улица — улица в Самаре.
 Демократическая улица — улица в Тюмени.

Украина 
 Демократическая улица — улица в Днепре.
 Демократическая улица — улица в Донецке.
 Демократическая улица — улица в Полтаве.
 Демократическая улица — улица в Черновцах.